Aceasta este o listă alfabetică a țărilor în funcție de evoluția istorică și viitoare a Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPP), în loc de cursul oficial de schimb valutar. Valorile sunt date în dolari americani ($). Aceste estimări sunt din baza de date "Perspectiva Economică a Lumii" (din eng. World Economic Outlook) a Fondului Monetar Internațional, ediția din Octombrie 2017.

Estimările FMI între 1980 și 1989

Estimările FMI între 1990 și 1999

Estimările FMI între 2000 și 2009

Estimările FMI între 2010 și 2019

Estimările FMI între 2020 și 2022

Estimările PwC între 2020 și 2030
Tabelul următor prezintă o prognoză a PIB-ului pe cap de locuitor în primele zece economii majore, din 2020 până în 2030, făcută de către PriceWaterhouseCoopers în Februarie 2017.

Vezi și
 Lista țărilor în funcție de evoluția istorică și viitoare a PIB-ului (nominal) pe cap de locuitor
 Lista țărilor în funcție de PIB-ul (PPC) pe cap de locuitor
 Lista țărilor în funcție de PIB (PPC)

Surse

Referințe

Linkuri externe
Website-ul FMI
Baza de date World Economic Outlook (WEO) - 2017
Arhiva bazelor de date WEO, din 1999 până în 2011

Liste de țări
Liste economice
Macroeconomie